Романия може да се отнася за:

 Римската империя, както и за Източната Римска империя в по-късни времена, когато Западната Римска империя отдавна е разпокъсана от варварите и не съществува. Така римляните (романите, ромеите, румите) през Късната Античност и цялото Средновековие разговорно назовавали държавата, в която живеят, ; ; буквално: „страната на римляните“, „римската земя“; въобще римската територия (‘Ρωμαίων επικράτεια) като държавен организъм. Допреди едикта на Каракала от 212 г. сл. Хр., град Рим е разглеждан като патрон (хегемон) на всичките (новозавладени) територии и градове-клиенти в цялата Империя, с които „сключвал“ (принуждавал ги към) формален военен съюз, а те преминавали под неговата закрила или по-точно под римска власт (Imperium Romanum, ‘Ρωμαίων αρχή), като били управлявани в името на „Сената и народа на Рим“ (SPQR). След като едиктът на Каракала приравнил статуса на всички свободни граждани в Империята, придобивайки римско гражданство  отсега нататък да се самоназовават римляни (civis romani, т.е. римски граждани), без оглед на етническия си произход. Н 
 Латинската империя, което название е неологизъм. Рицарите и поклонниците от IV кръстоносен поход – французи, фламандци, провансалци, германци, ломбардци и венецианци (т. нар. „латинци“) – запазили и използвали названието Romania;
 Тракия; през Късното Средновековие и дори през Новото време тази област била по-известна именно с това име (виж Търновски надпис на цар Иван Асен II);

 Романия – защитена местност в община Ботевград, България;
 Романия – планина в Босна и Херцеговина;

Вижте също 
 Румъния - държава в Европа;
 Романя – историческа област в Италия, част от Емилия-Романя;
 Румелия - територия в европейската част на Османската империя.